El término asociación puede referirse a:

Ontología
 Asociación (ontología), la única propiedad de los individuos sustanciales..

Derecho y economía
 Libertad de asociación o derecho de asociación – derecho humano que consiste en la facultad de unirse y formar grupos, asociaciones u organizaciones.
 Asociación (Derecho) – persona jurídica formada por un conjunto de socios que persiguen un mismo fin. 
 Asociación económica  – varios tipos de asociación de naturaleza económica entre personas o empresas.
 Asociación voluntaria - asociación soberana de derecho privado cuya existencia es el resultado directo de las voluntades de las partes.
 Asociación política

Literatura
 Asociación (figura literaria) – figura literaria que consiste en decir de muchos lo que solo es aplicable a varios o a uno solo, ordinariamente con el fin de atenuar el propio elogio o la censura de los demás.

Psicología
 Asociación (psicología), incluyendo la
 Conductismo o asociación de conducta – relación funcional que se forma entre estímulo y respuesta como resultado de la experiencia.
 Asociación de ideas – conexión mental entre ideas, imágenes o representaciones, por su semejanza, contigüidad o contraste.
 Asociación libre – regla fundamental para el método terapéutico en psicoanálisis.

Biología
 Asociación vegetal – conjunto de plantas de varias especies, alguna de las cuales es dominante y le da nombre e indica su significado biológico (por ejemplo: roble-robledal).

Astronomía
 Asociación estelar – cúmulo estelar caracterizado por una unión gravitacional muy débil.